Samantha Stosur e Zhang Shuai sono le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme a questa edizione del torneo. Stosur ha giocato con Latisha Chan, ma sono state sconfitte nel primo turno da Miyu Katō e Aldila Sutjiadi. Zhang ha fatto coppia con Marta Kostjuk, ma sono state sconfitte nel terzo turno da Desirae Krawczyk e Demi Schuurs.

In finale Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková hanno sconfitto Caty McNally e Taylor Townsend con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

  Veronika Kudermetova /  Elise Mertens (secondo turno, ritirate)
  Cori Gauff /  Jessica Pegula (primo turno)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campionesse)
  Ljudmyla Kičenok /  Jeļena Ostapenko (terzo turno)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (quarti di finale)
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (quarti di finale)
  Xu Yifan /  Yang Zhaoxuan (terzo turno)
  Anna Danilina /  Beatriz Haddad Maia (terzo turno)

  Asia Muhammad /  Ena Shibahara (terzo turno)
  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (semifinale)
  Marta Kostjuk /  Zhang Shuai (terzo turno)
  Caroline Dolehide /  Storm Sanders (semifinale)
  Alexa Guarachi /  Andreja Klepač (terzo turno)
  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic (quarti di finale)
  Shūko Aoyama /  Chan Hao-ching (terzo turno)
  Alicja Rosolska /  Erin Routliffe (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia, per visualizzare la loro sezione di tabellone.

Wildcard 

  Hailey Baptiste /  Whitney Osuigwe (secondo turno)
  Reese Brantmeier /  Clervie Ngounoue (secondo turno)
  Sophie Chang /  Angela Kulikov (secondo turno)
  Ashlyn Krueger /  Peyton Stearns (primo turno)

  Elizabeth Mandlik /  Katrina Scott (primo turno) 
  Robin Montgomery /  Coco Vandeweghe (primo turno) 
  Serena Williams /  Venus Williams (primo turno)

Protected ranking 

  Sofia Kenin /  Ajla Tomljanović (primo turno)
  Nadia Podoroska /  Mayar Sherif (secondo turno)

  Julija Putinceva /  Yanina Wickmayer (primo turno) 
  Rosalie van der Hoek /  Alison Van Uytvanck (primo turno)

Alternate 

  Alicia Barnett /  Olivia Nicholls (primo turno)
  Han Xinyun /  Evgenija Rodina (primo turno)

  Catherine Harrison /  Ingrid Neel (secondo turno) 
  Wang Xinyu /  Zhu Lin (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

US Open 2022